Ранчо лос Хемелос има више значења:

 Ранчо лос Хемелос (Арселија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо лос Хемелос (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику